Новая Теберда — аул в Карачаевском районе Карачаево-Черкесии Российской Федерации. 

Расположен в 8 км к югу от райцентра — города Карачаевска.

Образует муниципальное образование Ново-Тебердинское сельское поселение как единственный населённый пункт в его составе.

Население

Примечания 

Населённые пункты Карачаевского района
Муниципальные образования Карачаевского района
Сельские поселения Карачаево-Черкесии